Sin Cara ist ein Ringname folgender Personen:

 Jorge Arias (* 1977), US-amerikanisch-mexikanischer Wrestler, siehe Jorge Arias (Wrestler)
 Luis Ignacio Urive Alvirde (* 1982), mexikanischer Wrestler, siehe Místico